Ліпарит (рос. липарит, англ. liparite, rhyolith; нім. Liparit m, Rhyolith m) — кайнотипна магматична гірська порода, ефузивний аналог граніту.
 Ліпарит I Дадіані (груз. ლიპარიტ I დადიანი; д/н — 1470) — еріставі Одіши (Мегрелії) у 1414—1470 роках. 
 Ліпарит II Дадіані (; д/н — 1512) — еріставі Одіши (Мегрелії) у 1482—1512 роках.